

Toponyme 

 Égry, également graphiée Egry, est une commune française, située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.

Patronyme 

 Arcady Egry, mieux connu sous son pseudonyme Alexandre Arcady, est un réalisateur français né le  à Alger.